Klimaks har flere betydninger:

Klimaks fra  græsk ord "κλῖμαξ" (klimaks) betyder "trappe" og "stigen"

 Økosystemets klimaks et andet ord for succession i økologien 
 Klimaks-skov
 Klimaks-urskov
 Seksuelle klimaks, et andet ord for orgasme
 Klimaks (narrativ) bruges om en stigning i en tales eller fortællings udtryk eller et højdepunkt.
 Johannes Climacus (John Climax), 7. århundrede kristne munk ved klosteret på Mount Sinai

Steder

Canada 
 Climax, Saskatchewan

USA 
 Climax, Colorado, en ikke-registreret minedrift landsby
 Climax, Georgia
 Climax, Kansas
 Climax, Michigan
 Climax Township, Michigan
 Climax, Minnesota
 Climax Springs, Missouri
 Climax, North Carolina
 Climax, Pennsylvania
 Climax, Virginia

Græske ord og vendinger